Антон Рихтер (, ; , Пробстдорф, ныне в составе Гросэнцерсдорфа, Австрия — , , Венгрия) — австро-венгерский дирижёр. Отец Ганса Рихтера.

На протяжении 10 лет был сперва хористом, а затем и хормейстером в капелле князей Эстергази в Айзенштадте. В этот период, помимо прочего, в 1831 г. приобрёл в качестве реликвии клавикорд, принадлежавший работавшему некогда там же Йозефу Гайдну, благодаря чему этот инструмент и дошёл благополучно до нашего времени.

В 1832 г. выиграл конкурс на замещение вакантной должности капельмейстера в кафедральном соборе города Дьёр и оставался на этом посту до конца жизни, оказав значительное влияние на музыкальную жизнь города. В 1846 году основал также городской мужской хор. Под руководством Рихтера впервые в Дьёре были исполнены оратория Гайдна «Времена года» и опера Вольфганга Амадея Моцарта «Так поступают все». Кроме того, Рихтер вёл и обширную педагогическую практику, а на одной из своих учениц, Йожефе Чазенски, будущей оперной певице, женился.

Умер от инсульта.

Примечания

Литература 
 Veronika Vavrinecz. Richter Antal (1802—1854) élete és működése. — Szkarabeusz kiadó, 2003. — ISBN 9632124308

Ссылки 
 Richter Antal (1802—1854) // Partitúra zenei weboldal 

Дирижёры Венгрии
Академические музыканты Венгрии